Хју Родам може да се односи на:
 Хју Елсворт Родам (1911—1993), амерички бизнисмен, политичар и трговац (отац Хилари Клинтон)
 Хју Едвин Родам (1950), амерички адвокат, бизнисмен и политичар (брат Хилари Клинтон)